The Set-Up peut se référer à :

 Nous avons gagné ce soir (The Set-Up), un film américain (1949)
 The Set-Up (ou The Setup), un groupe belge de hardcore fondé en 2002
 The Set-Up, une chanson écrite en 2004 par Obie Trice